Allées de Tourny, une voie de Bordeaux (Gironde) ;
 Allées de Tourny, une voie de Périgueux (Dordogne) ;
 Allées de Tourny, une voir de Saint-Macaire (Gironde).